Osoby o tym nazwisku:
 Nikołaj Żeleznikow − radziecki funkcjonariusz służb specjalnych
 Władimir Żeleznikow − rosyjski pisarz, dramatopisarz i scenarzysta